Джефф Різ (,  24 березня 1966, Брантфорд) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1984 року був обраний на драфті НХЛ під 67-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Калгарі Флеймс», «Гартфорд Вейлерс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Нью-Джерсі Девілс».

Тренерська кар'єра 
Працював тренером воротарів спочатку в «Даллас Старс», потім у «Тампа-Бей Лайтнінг». 25 червня 2009 перейшов до «Філадельфія Флайєрс» в якому пропрацював до 6 березня 2015.

Статистика

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Канадські хокейні тренери
Тренери «Даллас Старс»
Тренери «Філадельфія Флаєрс»
Тренери «Тампа-Бей Лайтнінг»
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Уродженці Брантфорда